Gerrit Blaauw (politicus), Nederlands politicus, die onder andere burgemeester was van Amsterdam tussen 1816 en 1824
 Gerrit Blaauw (wetenschapper) (1924-2018), Nederlands natuurkundige en informaticus